L'edizione 1955 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1955
Campionato polacco di calcio